Unter Bildformat versteht man die folgenden Sachverhalte:

 das Aufnahmeformat in der Fotografie
 Seitenverhältnis
 Bildformat (Papierbild)
 die Bildauflösung von Fernsehgeräten und Computermonitoren
 die Bildauflösung von Digitalkameras, siehe Bildsensor
 das Dateiformat von digitalen Bildern, siehe Grafikformat